Tau¹ Aquarii, designació de Bayer per a una estrella de la constel·lació d'Aquari a 260 anys-llum de la Terra
 Tau2 Aquarii designació de Bayer per a una estrella de la constel·lació d'Aquari